Onilahy (rivier), een rivier in Madagaskar
 Onilahy (plaats), een plaats in Madagaskar